Боме́ц-ле-Камбре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північ від Парижа, 60 км на південь від Лілля, 24 км на південний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 212 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 597,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бомец-ле-Камбре на сайті французького Національного інституту географії
 Бомец-ле-Камбре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомец-ле-Камбре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале